La maison de Valois-Anjou est un rameau cadet de la maison de Valois et qui a reçu en apanage le comté d'Anjou en 1351. Elle est issue de Louis  d'Anjou (1339-1384), second fils du roi de France Jean II le Bon. La lignée porte tout d'abord le titre de comte d'Anjou, puis celui de duc d'Anjou à partir de 1360, date où le comté est érigé en duché. Outre ce territoire, cette branche cadette a porté également les titres de roi titulaire de Naples ou de comte de Provence. Elle s'éteint en 1481 avec la mort de Charles V d'Anjou (1446-1481), amenant au rattachement de l'Anjou à la couronne de France par Louis XI.

Généalogie 
  (1339 † 1384), comte puis duc d'Anjou
 x Marie de Blois (1345 † 1404)
 │
 ├─> Marie (1370 † 1382/83)
 │
 ├─>  (1377 † 1417), duc d'Anjou
 │   x Yolande d'Aragon (1381 † 1442)
 │   │
 │   ├─>  (1403 † 1434), duc d'Anjou
 │   │
 │   ├─> Marie (1404 † 1463)
 │   │   x  (1403 † 1461), roi de France
 │   │
 │   ├─> René (1409 † 1480), duc d'Anjou
 │   │   x  (v.1410 † 1453), duchesse de Lorraine
 │   │   │
 │   │   ├─> Isabelle
 │   │   │
 │   │   ├─>  (1425/27 † 1470), duc de Lorraine
 │   │   │   x Marie de Bourbon (1428 † 1448)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Isabelle (1445 † 1445)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Jean (1445 † 1471)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> René (1446 † 1446)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Marie (1447 † 1447)
 │   │   │   │
 │   │   │   └─> Nicolas (1448 † 1473), duc de Lorraine
 │   │   │
 │   │   ├─> Louis (1427 † 1445), marquis de Pont-à-Mousson
 │   │   │
 │   │   ├─> Nicolas (1428 † 1430)
 │   │   │
 │   │   ├─> Yolande (1428 † 1483)
 │   │   │   x  (v.1417 † 1470), comte de Vaudémont
 │   │   │
 │   │   ├─> Marguerite (1430 † 1482)
 │   │   │   x  (1421 † 1471), roi d'Angleterre
 │   │   │
 │   │   ├─> Charles (1431 † 1432)
 │   │   │
 │   │   ├─> Louise (1436 † 1438)
 │   │   │
 │   │   └─> Anne (1437 † 1450)
 │   │
 │   ├─> Yolande (1412 † 1440)
 │   │   x  (1414 † 1450), duc de Bretagne
 │   │
 │   └─>  (1414 † 1472), comte du Maine
 │       x 1) Cambella Ruffo († 1442)
 │       x 2) Isabelle de Luxembourg-Saint-Pol († 1472)
 │       │
 │       ├─1> Jean Louis Marin (1433 † 1433)
 │       │
 │       ├─2> Louise (1445 † 1470)
 │       │    x Jacques d'Armagnac (1433 † 1477)
 │       │
 │       └─2>  (v.1446 † 1481), duc d'Anjou et comte du Maine
 │            x Jeanne de Lorraine (1458 † 1480)
 │
 └─> Charles (1380 † 1404)

Articles connexes 

 Maison capétienne d'Anjou-Sicile
 Maison de Valois-Alençon
 Maison de Valois-Bourgogne
 Rois angevins d'Angleterre

Bibliographie 
 .
 .
 .
 , .

Références